Buk steht für:
 Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus, siehe Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
 Buk (Trommel), traditionelles koreanisches Musikinstrument
 9K37 Buk, sowjetisches Flugabwehrraketensystem
 9K40 Buk-M2, sowjetisches Flugabwehrraketensystem

 Buk (Dobra) (Böck, Kreis Ueckermünde/Pommern), Dorf in Polen
 Buk (Großpolen), Stadt in Polen
 Buk (Jindřichův Hradec), Ortsteil von Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Buk (Slawonien), Ort in Kroatien in der Region Slawonien
 Buk (Zentralbikomi), ein Dorf im indonesischen Zentralbikomi in Westtimor
 Buk pod Boubínem, Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Buk u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Ortsteil von Milín, Okres Příbram, Tschechien
 Leuchtturm Buk, Leuchtturm in Bastorf, Mecklenburg-Vorpommern

Buk ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Buk (1825–1895), deutsch-sorbischer römisch-katholischer Geistlicher und Autor
 Tadeusz Buk (1960–2010), polnischer General und Chef des Heeres, 2009 Kommandeur der polnischen Truppen im Irak
 Tom Buk-Swienty (* 1966), dänischer Historiker, Journalist und Schriftsteller

BUK steht für:
 Bundesverband der Unfallkassen
 Bundespolizeiliche Unterstützungskräfte

buk steht für:
 Bukawa (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen
 Vergangenheitsform (Präteritum) des Verbs backen (unregelmäßiges Verb)

Siehe auch:
 Krásný Buk, Ortsteil von Krásná Lípa, Okres Děčín, Tschechien
 Buck
 Buhck
 Buc
 Bug
 Buek
 Bük
 Book

Abkürzung